Namgyel steht für:

 Namgyel Pel Sangpo (14. Jh.), chinesischer buddhistischer Lehrer

 Shabdrung Ngawang Namgyel (1594–1651), Gründer Bhutans